Frederik III (Innsbruck, 21 september 1415 — Linz, 19 augustus 1493), uit het Huis Habsburg, was vanaf 1440 koning van Duitsland en vanaf 1452 tot 1493 keizer van het Heilige Roomse Rijk.

Leven 
Frederik werd in 1415 geboren als zoon van Ernst I van Oostenrijk en Cymburgis van Mazovië. Hij volgde in 1424 zijn vader op als hertog van Oostenrijk (in de Leopoldische-Innerösterreich lijn) als Frederik V. In 1440 werd hij, als Frederik III, tot koning van Duitsland gekozen als opvolger van Albrecht II.

In 1452 trouwde Frederik met prinses Eleonora Helena van Portugal, wier bruidsschat hem hielp bij het verlichten van zijn financiële problemen. In datzelfde jaar werd hij in Rome door paus Nicolaas V gekroond tot keizer van het Heilige Roomse Rijk.

Frederik III had vele rivalen in de strijd om de macht. Hoewel Frederik III tijdens de lange periode dat hij aan de macht was geen veldslag heeft gewonnen, probeerde hij op andere manieren zijn macht te vergroten. Zo hield hij zijn verre neef Ladislaus Posthumus, de erfopvolger van Albrecht V, lange tijd gevangen met de bedoeling de controle over Neder-Oostenrijk te behouden. In 1452 werd Ladislaus echter bevrijd door edelen uit Neder-Oostenrijk.

Uiteindelijk zou hij zijn rivalen overleven. In 1457 overleed Ladislaus Posthumus op 17-jarige leeftijd. Van hem erfde hij Neder-Oostenrijk. Daarna overleed in 1463 Albrecht VI van Oostenrijk van wie hij Opper-Oostenrijk erfde.

Succes heeft Frederik III ook gehad bij het arrangeren van een huwelijkspartner voor zijn zoon en opvolger Maximiliaan. Nadat Karel de Stoute het stadje Neuss van juli 1474 tot juni 1475 had belegerd, trad Frederik III in onderhandeling met Karel de Stoute. Tijdens deze onderhandelingen werd het huwelijk van Maximiliaan met de dochter en erfgename van de hertog van Bourgondië, Maria van Bourgondië, gepland. Op deze manier zorgde Frederik III voor een forse uitbreiding van het kroondomein van het Huis Habsburg.

Frederik overleed na een mislukte poging om zijn linkerbeen te amputeren. Omdat Frederiks zoon Maximiliaan I sinds 1490 de heerser was over Tirol en Voor-Oostenrijk, kwam het Habsburgse rijk op het moment dat Frederik III overleed voor het eerst sinds de opsplitsing, middels het Verdrag van Neuberg in 1337, weer compleet onder één heerser.

Kinderen 
 Christophorus (16 november 1455 - 21 maart 1456)
 Maximiliaan I (22 maart 1459 - 12 januari 1519)
 Helena (3 november 1460 - 28 februari 1461)
 Cunigonde (16 maart 1465 - 6 augustus 1520), trouwde in 1487 met Albrecht IV van Beieren
 Johann (9 augustus 1466 - 10 februari 1467)

Voorouders 

Aartshertog van Oostenrijk
Koning van Duitsland
Habsburg
Hertog van Karinthië
Keizer van het Heilige Roomse Rijk
Persoon in de 15e eeuw